

Monarcas

Portugal 
Sancho I de Portugal (r. 1185–1211)
Sancho II de Portugal (r. 1223–1248)

Castela 
Sancho Garcia (r. 995–1017) — conde de Castela
Sancho II de Castela (r. 1040–1072)
Sancho III de Castela (r. 1157–1158)
Sancho IV de Leão e Castela (r. 1224–1295)

Pamplona e Navarra 
Sancho Garcês I de Pamplona (r. 905–925)
Sancho Garcês II de Pamplona (r. 970–994)
Sancho Garcês III de Pamplona (r. 1000–1035)
Sancho Garcês IV de Pamplona (r. 1054–1076)
Sancho VI de Navarra (r. 1150–1194)
Sancho VII de Navarra (r. 1194–1234)

Aragão e Navarra 
Sancho I de Aragão (r. 1063–1094) — Sancho V de Navarra (r. 1076–1094)

Duques da Gasconha 
Sancho Lopo (r. 801–812) — Sancho I da Gasconha
Sancho II Sánchez (r. 836–864) —
Sancho III Sanchez (r. 872? – 887?)

Outros monarcas 
Sancho Ordonhes (r. 926–929) — rei da Galiza, vassalo do rei de Leão
Sancho I de Leão (r. 956–958; 960–966)
Sancho I, Conde da Cerdanha (r. 1167–1226) — Conde do Rossilhão ; Conde da Provença

Literatura 
Sancho Pança — personagem do livro Dom Quixote de La Mancha

Geografia e astronomia 
Sancho (Recife) — bairro do Recife, Pernambuco, Brasil
Mu Arae e —  planeta extrassolar também conhecido como Sancho e HD 160691 e

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história